Johnni Black (Chicago, 14 de janeiro de 1968) é o nome artístico de uma atriz pornográfica, modelo e diretora norte-americana. Como atriz, iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1995, aos 27 anos de idade.

Prêmios
1998 AVN Award – Best New Starlet
1998 F.O.X.E. Award – Video Vixen

Cineastas dos Estados Unidos
Modelos dos Estados Unidos
Católicos dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Chicago